Сюзанна (Сюзи) Левоновна Кентикян (, , род. 11 сентября 1987, Ереван) — армянская женщина-боксёр, выступающая за Германию. Обладательница титулов чемпиона мира по боксу в наилегчайшем весе среди женщин-профессионалов по версиям WBA (2007—2012, 2013—), WIBF (2007—2012, 2015—), WBO (2009—2012) и GBU (2015—)

Биография 
Сюзанна Кентикян родилась в 1987 году в Армянской ССР. В начале 90-х после развала Советского Союза Армения находилась в трудном социально-экономическом положении, в сложившейся ситуации в 1992 году, семья Кентикян принимает решение покинуть Родину, на тот момент Сьюзи было 5 лет. После иммиграции периодически жила в Германии (Гамбург), претендуя на статус беженца. В 2007 году завоевала чемпионские титулы ведущих профессиональных боксёрских организаций. В 2008 году получила гражданство Германии.

Физические данные 
 Рост Сюзанны Кентикян — 1,54 м.
 В 2008 году перед боем с Шмулефельд-Финер имела вес 50,71 кг.

Дополнительные факты 

 Прозвище «Killer Queen» (дословно — «Королева-убийца») заимствовано из одноимённой песни рок-группы Queen. Под эту песню Кентикян обычно выходит на ринг.
 10.10.09 победив по единогласному решению судей (98-92, 96-94, 97-93) немку турецкого происхождения Юлию Сахин, Сюзи Кентикян успешно защитила титулы WBA и WBIF в наилегчайшем весе и добавила к ним вакантный титул WBO.
 Итальянское издание Affaritaliani назвало С. Кентикян самой сексуальной женщиной-боксером в мире.
 Только с подписанием трёхлетнего контракта на профессиональные выступления в 2005 году Кентикян получила вид на жительство в Германии для себя, родителей и брата. До этого момента семье Кентикян периодически угрожала депортация .

Результаты боёв

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт kentikian.de

Женщины-боксёры
Боксёры Германии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов